Byxtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Byxtjärnen, sjö i Torsby kommun, 
Södra Byxtjärnen, sjö i Torsby kommun, 
Lill-Byxtjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Stor-Byxtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Byxtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (12,1 ha)
Byxtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (28,5 ha)
Byxtjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Byxtjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Byxtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (5,63 ha)
Byxtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Byxtjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (7,58 ha)
Byxtjärnen, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (13,9 ha)
Byxtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun, 
Byxtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (13,1 ha)
Byxtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (10,2 ha)
Byxtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (12,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn